Тинчли́к () — топоним в Узбекистане:
 Тинчлик — станция метро в Ташкенте.
 Тинчлик — город в Ферганской области.
 Тинчлик — посёлок городского типа в Навоийской области.
 Тинчлик (до 29.06.1996 — Будённый) — населённый пункт в Касансайском районе Наманганской области.